TGF est l'abréviation courante du logiciel The Games Factory développé par Clickteam
 TGF est une abréviation courante de l'ouvrage  Toponymie générale de la France d'Ernest Nègre
 TGF est, en biologie, l'abréviation de l'anglais Transforming Growth Factor 
 TGF est le code de l'aéroport de Tignes (France)
 TGF est en physique l'acronyme de Terrestrial Gamma-ray Flash